Le qualificazioni del singolare del Bet-at-home Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Lucas Pouille (qualificato)
  Marco Cecchinato (primo turno)
  Damir Džumhur (primo turno)
  Albert Montañés (qualificato)

<li>  Matthias Bachinger (primo turno)
<li>  Jan-Lennard Struff (primo turno)
<li>  Tarō Daniel (qualificato)
<li>  Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)

Qualificati 

  Lucas Pouille
  Tarō Daniel

<li>  Íñigo Cervantes
<li>  Albert Montañés

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Bet-at-home Open 2015
ATP World Tour 2015